Michael Steindl ist der Name folgender Personen:

* Michael Steindl (Linguist) (1924–2015), deutscher Linguist und Schriftsteller
 Michael Steindl (Dramaturg) (Michael Josef Steindl; * 1966), deutscher Dramaturg und Theaterregisseur